Discoverer kan verwijzen naar een van de volgende schepen:

 Discoverer Enterprise (schip, 1998)
 Discoverer Spirit (schip, 1999)
 Discoverer Deep Seas (schip, 2000)
 Discoverer Clear Leader (schip, 2009)
 Discoverer Americas (schip, 2009)
 Discoverer Inspiration (schip, 2009)
 Discoverer Luanda (schip, 2010)
 Discoverer India (schip, 2010)